Il singolare  del Copa Claro 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era David Ferrer ed è riuscito a difenderlo sconfiggendo in finale Stanislas Wawrinka per 6-4, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 David Ferrer (campione)
 Nicolás Almagro (semifinale)
 Stanislas Wawrinka (finale)
 Thomaz Bellucci (primo turno)

 Horacio Zeballos (primo turno)
 Fabio Fognini (quarti di finale)
 Pablo Andújar (primo turno)
 Albert Ramos (quarti di finale)

Qualificati 

  Dušan Lajović (primo turno)
  Facundo Argüello (primo turno)

  Gastão Elias (primo turno)
  Julian Reister (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Claro 2013
ATP World Tour 2013